Ammistamru ist der Name folgender Personen:

 Ammistamru I., König von Ugarit
 Ammistamru II., König von Ugarit